Джемейн Клемент () — новозеландский актёр, продюсер, музыкант и композитор. Наиболее известен как участник комедийно-музыкального дуэта «Flight of the Conchords», вместе с Бретом Маккензи. Обладатель премии «Грэмми 2008» за лучший комедийный альбом, также имеет 7 номинаций на прайм-таймовую премию «Эмми» (2008, 2009).

Клемент родился 10 января 1974 года в городе Мастертон, Новая Зеландия, и воспитывался матерью-маори.

Впервые появился на телевидении в 1996 году. С 2007 по 2009 год снимался в сериале «Летучие Конкорды». В 2012 году сыграл Бориса «Животное» в фильме «Люди в чёрном 3». В 2014 году исполнил одну из ведущих ролей в фильме «Реальные упыри».

Озвучивал персонажей мультфильмов «Симпсоны», «Рио», «Наполеон Динамит», «Рио 2», «ТрипТанк», «Рик и Морти», «Моана», «Лего Фильм: Бэтмен».

Фильмография

Примечания

Ссылки